Zelený vrch – słowacka nazwa szczytu Zielona Czuba w Tatrach
 Zelený vrch – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji